Ellzey ist der Familienname folgender Personen:

 Jake Ellzey (* 1970), US-amerikanischer Politiker
 Lawrence R. Ellzey (1891–1977), US-amerikanischer Politiker